Карл Кристиан Гмелин ( или ; ) — немецкий ботаник, врач и профессор естествознания.

Биография 
Карл Кристиан Гмелин родился в коммуне Баденвайлер 18 марта 1762 года. После шести лет изучения медицины в Университете Страсбурга и Университете Эрлангена — Нюрнберга, особое предпочтение при этом отдавая естественным наукам, он стал врачом. Гмелин был директором Государственного музея естественной истории в Карлсруэ. Карл Кристиан Гмелин умер в Карлсруэ 26 июня 1837 года.

Научная деятельность 
Карл Кристиан Гмелин специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 1784 — Consideratio generalis filicum / quam ... solemni eruditorum examini submittit Carolus Christianus Gmelin; Erlangae: Kunstmann, 1784.
 ab 1805 — Flora Badensis Alsatica et confinium regionum Cis et Transrhenana: plantas a lacu Bodamico usque ad confluentem Mosellae et Rheni sponte nascentes exhibens secundum systema sexuale cum iconibus ad naturam delineatis / auctore Carolo Christiano Gmelin. — Carlsruhae — Band: 1 (1805). — XXXII, 768 S.; Band: 2 (1806). — 717 S., V Bl.: Ill.; (lat.); Band: 3 (1808). — 795 S., IV Bl.: Ill.; (lat.); Band: 4 Supplementa cum Indicibus. — 1826. — [2] Bl., 807 S., X Bl.: Ill.; (lat.)
 1806 — Gemeinnützige systematische Naturgeschichte für gebildete Leser; Nach d. Linneischen Natursystem entworfen von Carl Christian Gmelin; Mannheim: Neues Industrie-Contor, 1806.
 1809 — Ueber den Einfluß der Naturwissenschaft auf das gesammte Staatswohl: vorzüglich auf Land und Zeit berechnet; nebst Vorschlägen zur Anpflanzung entsprechender Surrogate für die kostbaren Colonialwaaren als ... / von C. C. Gmelin. — Carlsruhe: Müller, 1809. — XX, 434 S.; (dt.)
 1811 — Hortus magni ducis Badensis Carlsruhanus: nomina si nescis, periit cognitio rerum / [Gmelin]. — Carlsruhae: Typis Macklotianis, 1811. — X, 288 S.; (lat.)
 1817 — Nothhülfe gegen Mangel aus Mißwachs oder Beschreibung wildwachsender Pflanzen welche bei Mangel der angebauten als ergiebige und gesunde Nahrung für Menschen und Thiere gebraucht werden können: Nebst Vorschlägen den Folgen des Mißwachses vorzubeugen und die Landes-Kultur zu verbessern / Von Carl Christian Gmelin. — Carlsruhe: C. F. Müller, 1817. — XIV, 322 S.; (dt.)
 1818 — Gemeinnützige systematische Naturgeschichte der Fische für gebildete Leser: nach dem Linneischen Natursystem / entworfen von Carl Christian Gmelin. — Mannheim : Nehdeck, 1818. — X, 383 S., 113 Taf.: zahlr. Ill.; (dt.)
 1825 — Beschreibung der Milchblätter-Schwämme im Grossherzogtum Baden und dessen nächsten Umgebungen, als Beitrag zur Toxicologie / Vom Verfasser der Flora Badensis Alsat. et confin. Regionum; Karlsruhe, 1825; mit 1 color Tafel.
 1839 (posth.) — Gemeinnützige systematische Naturgeschichte der Amphibien / entworfen vonn Carl Christian Gmelin. — 2. Ausg. — Mannheim: Löffler, 1839. — VIII, [2] Bl., 224 S., [10] Bl.: Ill.; (dt.)
 1824 (nicht erschienen und Manuskript verschollen) — Beschreibung der Mineralien im Großherzogthum Baden und deren nächsten Umgebung.

Почести 
Род растений Gmelinia Spreng. был назван в его честь.

Примечания

Ссылки 
 Moriz Gmelin: Gmelin, Karl Christian. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 9, Duncker & Humblot, Leipzig 1879, S. 271 f.
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Karl Christian Gmelin
 Allgemeine deutsche Biographie & Neue deutsche Biographie (Digitale Register): Karl Christian Gmelin

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии